Ма́кинська міська адміністрація (, ) — адміністративна одиниця у складі Буландинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — місто Макинськ.

Населення — 16745 осіб (2009; 18540 в 1999, 23312 у 1989).

Примітки 

Сільські округи Буландинського району
Міські адміністрації Казахстану